Культу́ра кофун (яп. 古墳文化 — кофун бунка) — археологічна культура епохи раннього залізана території Японії в 300—600 роках по Р.Х. Інша назва "культура курганів".

Ця культура відповідає періоду Кофун (250—538) і безпосередньо передує епосі Асука (538—710), від якої дійшли перші японські хроніки.

Заступила локальні культури епохи бронзи: культуру мечів і культуру дзвонів-дотаку. Їх традиції яких розвилися у культурі курганів 

Характерні поховання племінної знаті у великих курганах кофун. Курган з висоти пташиного лету нагадує по формі замковий отвір. Він містить вертикальну або горизонтальну кам'яну поховальну камеру. Інвентар кургану складається з кераміки, кам'яних вотивних предметів, залізної зброя і кінської збруї, дзеркал й кривих яшмових підвісок ("маґатама").

У поселеннях знаходять стріли й кераміку, подібні для культури дзвонів-дотаку, а також землеробські знаряддя.

Див. також 
Період Кофун

Період Кофун